Les Affamés, film de George Melford, sorti en 1924 ;
 Les Affamés, film d'horreur québécois réalisé par Robin Aubert, sorti en 2017 ;
 Les Affamés, film français réalisé par de Léa Frédeval, sorti en 2018.
 Les Affamés, série de manga scénarisée et dessinée par Kunitaro Tomoyasu et publiée en 2019 au Japon (2022 pour la France).